Велада () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Кампана-де-Олопеса. Занимает площадь 145 км². Население — 2827 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 90 км.

Покровителями города считаются святой Бернардино де Сьена и Нуэстра Сеньора Вирхен де Грасия.

Население

Примечания 

Города Толедо
Муниципалитеты Толедо